Jovy ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Jovy (* 1971), deutscher Filmregisseur, Drehbuchautor und Autor
 Alessandra Jovy-Heuser (* 1991), deutsche Volleyballspielerin
 Marianne Jovy-Nakatenus (1906–1978), deutsche Bildhauerin
 Michael Jovy (Politiker) (1882–1931), deutscher Kommunalpolitiker, erster Oberbürgermeister von Gladbeck und Vater von Michael Ernst Jovy
 Michael Ernst Jovy (1920–1984), deutscher Widerstandskämpfer, Diplomat und Gerechter unter den Völkern
 Sebastian Kaiser-Jovy, deutscher Sportökonom